Tyrberg ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Tyrberg (* 1963), schwedischer lutherischer Bischof
 Karl-Johan Tyrberg (* 1936), schwedischer lutherischer Bischof
 Tommy Tyrberg (* 1948), schwedischer Paläontologe